Группа C Кубка африканских наций 2013 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2013 и прошёл с 21 по 29 января. Она состоит из сборных Замбия, Нигерии, Буркина-Фасо и ЭФиопии. Матчи группы прошли в Мбомбеле и Рюстенбурге.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 0 || 5 — 1 || +4 || 5 
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 0 || 4 — 2 || +2 || 5 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 3 || 0 || 2 — 2 || 0 || 3 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 1 || 2 || 1 — 7 || -6 || 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Замбия − Эфиопия

Нигерия − Буркина-Фасо

Замбия − Нигерия

Буркина-Фасо − Эфиопия

Буркина-Фасо − Замбия

Эфиопия − Нигерия

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок африканских наций 2013